Gabriela Dabrowski e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma sono state sconfitte al primo turno da Elise Mertens e Demi Schuurs.

In finale Ashleigh Barty e Coco Vandeweghe hanno sconfitto Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková con il punteggio di 6-2, 6-1.

Teste di serie 

  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (primo turno)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (primo turno)

 Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (primo turno) 
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (finale)
 Kiki Bertens /  Johanna Larsson (primo turno)
 Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (secondo turno)

Wildcard 

  Eugenie Bouchard /  Sloane Stephens (primo turno)
  Johanna Konta /  Heather Watson (secondo turno)

 Viktoryja Azaranka /  Aryna Sabalenka (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2018